Amantes es una telenovela venezolana de época producida y transmitida por la cadena RCTV en el año 2005. La telenovela es original del escritor Luis Colmenares y fue dirigida por Tony Rodríguez. 

Está protagonizada por Chantal Baudaux y Juan Carlos Alarcón, y con las participaciones antagónicas de Verónica Schneider y Aroldo Betancourt. Además de las actuaciones estelares de Carlota Sosa, Dad Dáger, Jean Carlo Simancas y Gustavo Rodríguez.

Sinopsis 

Son los albores del Siglo XX, los años del asombro por los nuevos descubrimientos, los inventos y la Primera Guerra Mundial. En esa época, Isabel Sarmiento se enamoró de Camilo Rivera y se entregó a él, sin saber que Saúl Bejarano (terrateniente primitivo con poder), ya había decidido casarse con ella.

La joven muchacha debe sacrificar su amor, obligada por una deuda familiar y las amenazas de Saúl, quien fue testigo de un asesinato cometido por el padre de Isabel.

Ella acepta ser la esposa de Saúl. No encontró otra salida: temía la ruina de su familia, la cárcel para su padre y sabía que peligraba la vida de su amado.
 
Camilo se marcha apenas se celebra la boda, creyendo que perdió a Isabel para siempre.

Allí comenzarán a desatarse importantes acontecimientos que cambiarán la vida de todos. Los amantes deberán superar muchas barreras para encontrar su felicidad definitiva.

Elenco 

 Chantal Baudaux - Isabel Sarmiento de Bejarano
 Juan Carlos Alarcón - Camilo Rivera
 Aroldo Betancourt - Saúl Bejarano
 Verónica Schneider - Erika Hoffman
 Jean Carlo Simancas - Humberto Rivera
 Carlota Sosa - Eugenia Vda. de Sarmiento
 Gustavo Rodríguez - Virgilio Sarmiento
 Dad Dáger - Leonor Rivera
 Iván Tamayo - Consenso Mendible
 Juan Carlos Gardié - Atanasio Restrepo
 Esperanza Magaz - Matea
 Ana Castell - Arawaca
 Émerson Rondón - Lucas
 Carlos Felipe Álvarez - Padre Francisco
 Yelena Maciel - Teresa Rivera
 Gioia Arismendi - Carmelina Restrepo
 Samuel González - Gudelio Gómez
 Katyuska Rivas - Celina / Madame Cayena
 Katherine Viera - Muchacha de Celina
 Roraima Karina Viera - Muchacha de Celina
 Eduardo Ortega - Vincent De Boer
 Catherina Cardozo - La Romana
 Carmen Landaeta - Estilita
 Carlos Herrera - Fulgencio Cogote
 Gerardo Soto - Brandon Griffith
 Mark Colina - Lisandro Restrepo
 Candy Montesinos - Otilia Barrientos
 Reinaldo Zavarce Peche - Alirio Bejarano
 Pedro Durán - Ismael Gómez
 Tony Rodríguez - Nerio Pantoja
 Erick Noriega - Padre Nicanor
 Jean Samuel Khoury - Alirio Bejarano (niño)
 Giselle Pita - Teresa Rivera (niña)
 Ogladih Mayorga - Charito
 Alexandra Rodríguez - Finita
 Jessika Grau - Consuelo Urbaneja
 Eva De Denghy - Mamá de Consuelo
 Gabriel Mantilla - Javier (niño)
 Gabriel Fernández - Invitado especial
 Maria Gabriela de Faria - Nieta de Isabel y Camilo

Producción 

 Titular de Derechos de Autor de la obra original - Radio Caracas Televisión (RCTV) C.A.
 Historia original de - Luis Colmenares
 Producida por - Radio Caracas Televisión C.A.
 Vice-Presidente de Dramáticos, Humor y Variedades RCTV Radio Caracas Televisión C.A. - José Simón Escalona
 Gerente de Proyecto - Carmen Cecilia Urbaneja
 Dirección General - Tony Rodríguez
 Producción General - José Gerardo Guillén
 Dirección de Arte - Tania Pérez, Carlos Medina
 Dirección de Exteriores - Nicolás Di Blasi
 Producción de Exteriores - Ender Faría, Dioglamar Seco
 Dirección de Fotografía - José Rojas
 Edición - Alexis Montero
 Música Incidental - Francisco Cabrujas
 Musicalización - Rómulo Gallegos
 Gerente de Contenidos Dramáticos - Juan Pablo Zamora
 Libretos - Julio César Mármol O., Irene Calcaño, Iraida Tapias, José Manuel Espiño, Gennys Pérez, Francy Rodríguez, Luis Colmenares
 Coordinador - Pablo Vivas
 Escenógrafo General - Mario Rinaldi
 Ambientadores - Alexis Castro, Angelica Panesso, Marietta Albornoz
 Diseño de Vestuario - Oscar Escobar
 Sonido - Franklin Ostos

Telenovelas de Venezuela
Telenovelas de 2005
Telenovelas de RCTV
Telenovelas en español